Lokvarka (špilja), špilja u Gorskom kotaru kraj Lokvi
Lokvarka (rijeka), rječica u Gorskom kotaru